Queen's Club Championships 2006 (под спонсорским названием Stella Artois Championships 2006) — 104-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лондоне (Великобритания) и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 12 по 18 июня. Соревнование открывало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
 Ллейтон Хьюитт обыграл  Джеймса Блейка со счётом 6-4, 6-4.
 Хьюитт выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 25-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хьюитт 4-й раз победил на турнире в Лондоне (до этого с 2000 по 2002 год).
 Блейк сыграл 4-й одиночный финал в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Парный турнир 
 Кевин Ульетт /  Пол Хенли обыграли  Йонаса Бьоркмана /  Максима Мирного со счётом 6-4, 3-6, [10-8].
 Ульетт выиграл 4-й парный титул в сезоне и 28-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ульетт 2-й раз победил на турнире в Лондоне (до этого в 2002 году с Уэйном Блэком)
 Хенли выиграл 5-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 Queen’s Club Championships
 ATP Тур 2006
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2006 года
2006
2006 год в Лондоне